Knutti ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Knutti (1911–2005), Schweizer Opernsängerin (Sopran, Mezzosopran), siehe Claire Cordy
 Reto Knutti (* 1973), Schweizer Klimatologe
 Walter Knutti (* 1948), Schweizer Berufsoffizier (Korpskommandant)